Túnel puede referirse a:

 En transporte, un túnel es una vía de comunicación subterránea.
 En informática túnel se refiere a la aplicación de un protocolo de red que encapsula a otro protocolo.
 Túnel de viento, una infraestructura de investigación utilizada en aerodinámica.
 Túnel de viento vertical, como simulador de caída libre en paracaidismo 
 Efecto túnel y efecto túnel magnético, en mecánica cuántica y electromagnetismo.
 En electrónica, al Diodo túnel, un diodo que aprovecha el efecto túnel.
 En medicina puede referirse al túnel carpiano y al síndrome del túnel carpiano.
 Túnel del eje, compartimiento de un buque por donde pasa el eje porta hélice.
 Túneles, novela de ciencia ficción y fantasía escrita por Roderick Gordon y Brian Williams y publicada en 2007.
 En biología, la prueba de TUNEL es un método para detectar fragmentación de ADN.
 Teo-neol (en Argentina: Túnel), película coreana de drama y supervivencia de 2016, dirigida y escrita por Kim Seong-hun.